Trouble () — первый японский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы EXID. Альбом был выпущен 3 апреля 2019 года компанией Tokuma Japan Communications.

Релиз 
Альбом был выпущен в двух физических изданиях, включая обычное и ограниченное издание, а также в качестве цифровой загрузки 3 апреля 2019 года.

Коммерческий успех  
Trouble дебютировал и достиг 12-го места в чарте альбомов Oricon и 23-го места в Billboard Japan's Hot Albums. Он также достиг пика на 10-м месте по продажам лучших альбомов Billboard Japan, с 4,831 физическими копиями, проданными в первую неделю.

Трек-лист

Чарты

Примечания